nexus (latin) személyek összeköttetése, kapcsolati viszonya

Művészetek, kultúra
Nexus: Ramez Naam 2012-ben megjelent sci-fi regénye
Nexus: a Star Trek univerzum különleges tulajdonságú tere
Nexus: amerikai képregénysorozat (1981–1997)
Nexus: argentin rockzenekar
Nexus: a japán ClariS albuma

Technológia
Nexus (Nexus One) - a Google által fejlesztett okostelefon márkája
Nexus: The Jupiter Incident magyar fejlesztésű videójáték